Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist ha battuto in finale Javier Frana 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie

  Magnus Larsson (semifinali)
  Thomas Enqvist (campione)
  Jason Stoltenberg (secondo turno)
  David Wheaton (semifinali)

 Mark Woodforde (primo turno) 
 Chuck Adams (primo turno) 
 Jared Palmer (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1995
ATP Tour 1995